Fernand Picard (1906-1993), ingénieur des arts et métiers ;
 Fernand Picard (1917-1986), homme politique canadien.